

Життєпис 
Народився Вячеслав Володимирович Саулко у с. Гибалівка Шаргородського району Вінницької області. у багатодітній родині колгоспників: мама — доярка, тато — столяр.

Вячеслав, найстарший із дітей, рано став допомагати по господарству і на фермі. Із дитинства бачив важкий труд селянина, на все життя запам'ятав ветеринарного лікаря, який рятував тварин та користувався повагою селян.

Навчався у школі-інтернаті селища Муровані Курилівці.

У 1976 році вступив до Тульчинського ветеринарного технікуму, закінчив із відзнакою у 1980 році.

Військову службу проходив у військово-морському флоті.

Професійна кар'єра 

У 1982 році успішно склав іспити та став студентом Української сільськогосподарської академії, факультет ветеринарної медицини.

У 2004 році відкрив приватну ветеринарну клініку «Айболіт». Цього ж року Згодом Вячеслав Саулко очолив ПП «Сімекс зооветсервіс», яке займається розведенням великої рогатої худоби в кращих племгосподарствах.

Вячеслав Володимирович приділяє увагу кафедрі анатомії тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка і всіма силами допомогє розвитку її матеріально-технічної бази.

Торгово-промислова палата визнала це підприємство кращим у номінації «Флагман економіки України».

За останнє десятиріччя Саулко В. В. посприяв будівництву десятків молочних комплексів.

Вячеслав Саулко має церковні відзнаки та нагороди, зокрема нагороджений орденом Христа Спасителя.

Політична кар'єра 
Із 2000 року неодноразово обирався депутатом Переяслав-Хмельницької міської ради, а згодом Переяславської міської ради</ref></ref>.

У жовтні 2020 року обраний головою Переяславської міської ради.

Цього ж року ввійшов у ТОП-100 найвпливовіших людей Київщини.

Меценатство 
8 грудня 2018 року Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершив освячення храму на честь Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого у Переяславі, збудованого за кошти Вячеслава Володимировича Саулка.

Вячеслав Саулко один з меценатів факсимільного видання Євангелія, .яке знаходиться в університеті м. Переяслава.

Другий екземпляр (повністю замовлений Вячеславом Саулком  знаходиться у Переяславській міскій раді) 

Весною 2020 року бізнесмен передав інфекційному відділенню Переяславської центральної районної лікарні 100 тис. грн для боротьби з COVID-19.

Примітки 

Міські голови України